Tahírides del Iemen o Banu Tahir, dinastia del Iemen 
 Tahírides del Khorasan, dinastia del Khorasan
 Tahírides de Múrcia o Banu Tahir